Zweites Reich steht für:
 Zeitalter Jesu Christi im Millenarismus
 Deutsches Kaiserreich von 1871 bis 1918
 Zweites Kaiserreich Frankreichs, Second Empire unter Napoléon III.
 Kaiserreich Mexiko (1864–1867), Vorläufer der heutigen Vereinigten Staaten von Mexiko

Siehe auch:

 Zweite Republik
 Erstes Reich
 Drittes Reich (Begriffsklärung)
 Viertes Reich